Африканский Кубок чемпионов 1977 — 13-й розыгрыш турнира. Трофей в третий раз завоевал клуб «Хафия» из Гвинеи.

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
RSSSF 

1977